Влади́мир Ло́гинов:
 Логинов, Владимир Александрович (1954—2016) — губернатор Корякского автономного округа.
 Логинов, Владимир Вячеславович (род. 1981) — российский хоккеист.
 Логинов, Владимир Евгеньевич (род. 1974) — казахстанский футболист.
 Логинов, Владимир Григорьевич (род. 1965) — российский государственный деятель, предприниматель.
 
 Логинов, Владимир Ильич (род. 1952) — советский яхтсмен.